Toto je seznam obcí v departementu Val-d'Oise ve Francii:

Reference 

 
Val-d'Oise